Лети могу бити:

 Лети (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Лети (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република